The Diamond Thieves – cortometraggio del 1908 diretto da Charles Raymond
The Diamond Thieves – cortometraggio del 1916 diretto da Wilbert Melville
The Diamond Thieves – cortometraggio del 1917 diretto da Robert Z. Leonard